Le HK Olimpija Ljubljana est un club de hockey sur glace de Ljubljana en Slovénie. Il évolue dans le Championnat de Slovénie de hockey sur glace ainsi qu'en Alps Hockey League

Historique 
Le club est créé en 2017 pour remplacer le HDD Olimpija Ljubljana.

Palmarès 
Championnat de Slovénie
 Champion en 2019
Alps Hockey League
 Champion en 2019, 2021
Coupe de Slovénie
 Vainqueur en 2019, 2020, 2022

Références

Voir aussi 

HD HS Olimpija
Club sportif à Ljubljana
Hockey sur glace à Ljubljana
Club sportif fondé en 2017